Кон Итикава (; ) — японский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Биография 
Когда Гиити было четыре года, умер его отец, и семейная лавка кимоно разорилась. Мальчик жил вместе с сестрой. Имя «Кон» дал ему дядя, который считал, что элементы кандзи 崑 означают удачу, поскольку иероглиф делится по вертикали на две одинаковые половинки. Мальчик любил рисовать и хотел стать художником; увлекался кино, особенно жанром тямбара. В подростковом возрасте был потрясён циклом «Silly Symphonies» Уолта Диснея и решил стать мультипликатором.

В 1933 г., по окончании технического колледжа в Осаке, работал в отделе мультипликации на местной киностудии J.O Studio. Годы спустя признавался историку японского кино Дональду Ричи: «Я по-прежнему мультипликатор, и, наверное, важнейшее влияние на мои фильмы (помимо Чаплина, особенно „Золотой лихорадки“) оказал Дисней».

Когда отдел мультипликации упразднили, Итикава перешёл в отдел художественного кино ассистентом режиссёра. Среди режиссёров, с которыми ему довелось работать, — Ютака Абэ и Нобуо Аояги.

В начале 1940-х J.O Studio слилась с P.C.L. и Toho Film Distribution, образовав одну из крупнейших японских кинокомпаний Toho. Итикава переехал в Токио. В 1946 г. снял свой первый самостоятельный фильм «Девушка в храме Додзё» — мультипликационную ленту с марионетками театра бунраку. Поскольку сценарий не прошёл цензуру, американские оккупационные власти конфисковали фильм; многие годы он считался утерянным, но затем обнаружился во Французской синематеке.

На Toho Итикава познакомился с Натто Вадой (наст. имя и фам. Юмико Моги, 1920—1983), работавшей на студии переводчицей. Они поженились в 1948 г. В следующем году вышло два первых фильма Итикавы, снятым по сценариям Вады: «Образ человека» и «Бесконечная страсть».

В 1950—1965 гг., часто называемые «периодом Натто Вады», появилось большинство наиболее признанных фильмов Итикавы. Вада написала за эти годы 34 сценария, большинство из которых — адаптации.

Избранная фильмография

Примечания

Литература 
 Solmi A. Kon Ichikawa. Firenze: La Nuova Italia,1975
 Kon Ichikawa/ James Quandt, ed. Toronto: Cinematheque Ontario, 2001

Ссылки 
 Filmref.com 
 Sensesofcinema.com  

Режиссёры фильмов жанра тямбара
Мультипликаторы Японии
Режиссёры мультипликации Японии
Лауреаты Каннского кинофестиваля
Лица с особыми заслугами в области культуры (Япония)
Кавалеры ордена Восходящего солнца 4 класса
Умершие от пневмонии
Олимпийский почётный диплом